SKZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sukkur (Pakistan)
 skz – codice ISO 639-3 della lingua sekar